Герб Княщинского сельского поселения — упрощённое наименование герба нескольких сельских поселений России:

 Герб Княщинского сельского поселения — герб Княщинского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области .
 Герб Княщинского сельского поселения — герб Княщинского сельского поселения Вышневолоцкого района Тверской области.